Гермафродит:

 Гермафродит — організм, що володіє ознаками чоловічої і жіночої статі, в тому числі і може мати як чоловічі, так і жіночі статеві органи.
 Такий стан організму може бути природним, тобто видовою нормою (див. Гермафродитизм), або патологічним (див. Гінандроморфізм, Інтерсексуальність)
 Гермафродит — син Гермеса і Афродіти.